Тиберий Семпроний Лонг (Tiberius Sempronius Longus) може да се отнася за:

 Тиберий Семпроний Лонг (консул 218 пр.н.е.), политик на Римската република
 Тиберий Семпроний Лонг (консул 194 пр.н.е.), политик на Римската република